Mencia peut désigner un cépage : Mencia

Patronyme 

 Carlos Mencia (né en 1967), humoriste, acteur, et écrivain américain
 Christian Mencía (né en 1997), cycliste espagnol
 Josef Martínez Mencia (né en 1993), footballeur international vénézuélien

Toponymie 

 Doña Mencía, municipalité d'Espagne